

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Lipowica – część miasta Przemyśl
 Lipowica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Lipowica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Miejscowości na Ukrainie
 Lipowica (Липовиця) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Inne 
 Lipowica – szczyt w Przemyślu, na Pogórzu Dynowskim